Pavlovsk, , è un toponimo russo che indica:

 Pavlovsk – cittadina a sud di San Pietroburgo
 Pavlovsk – cittadina dell'Oblast' di Voronež
 Pavlovsk – comune del Kraj di Altaj
 Reggia di Pavlovsk – reggia degli zar nei dintorni di San Pietroburgo
 Stazione sperimentale Pavlovsk – stazione sperimentale di agricoltura e banca genetica a Pavlovsk (San Pietroburgo)
 Scuola militare di Pavlovsk – a San Pietroburgo

Pagine correlate 

 Pavlov
 Pavlova (disambigua)
 Pavlovskij
 Petropavlovsk